Yonne puede referirse a: 

 Departamento francés de Yonne; o
 Río Yonne, río francés de Borgoña.